Pfarrkirche Bad Hall bezeichnet:

 Evangelische Pfarrkirche Bad Hall
 Katholische Pfarrkirche Bad Hall